El término metamorfosis puede aludir, en esta enciclopedia:

Mitología griega

 La metamorfosis es la serie de episodios por los que ciertos personajes se transforman en animales.

Biología

 La metamorfosis, el proceso biológico que experimentan las crías de ciertos animales antes de llegar a la edad adulta.

Geología

 La metamorfosis o, más frecuentemente, metamorfismo, un proceso de transformación de las rocas.

Literatura

 La metamorfosis, un libro de Franz Kafka, que describe la transformación del personaje, Gregor Samsa, en un gigantesco insecto.
 Las metamorfosis, un poema del autor latino Ovidio que narra la creación del mundo y las historias de los héroes de la mitología grecolatina.
 Las metamorfosis, un libro de Apuleyo que narra las desventuras de un joven transformado mágicamente en asno.

Música

 Metamorfosis, un álbum del grupo Efecto Mariposa.
 Metamorfosis, movimiento y carácter de la obra musical Extreme Make - Over, de Johan de Meij.
 Metamorfosis, un sello discográfico fundado en 2011 por el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona.

Pintura

 Metamorfosis, era una serie de obras de Joan Miró.

Magia

 Metamorfosis, un truco de magia.